Benoît Vuillermoz est un homme politique français né le  à Saint-Claude (Jura) et décédé le  à Alger (Algérie).

Avocat, il est interné à Alger après le coup d’État du 2 décembre 1851. Il s'y installe comme avocat et devient bâtonnier. Maire d'Alger après le 4 septembre 1870, il est député d'Alger de 1871 à 1872.

Références

Source
 

Naissance en février 1820
Naissance à Saint-Claude (Jura)
Décès en décembre 1877
Décès à Alger
Maire d'Alger
Maire de l'Algérie française
Député de l'Algérie française (Troisième République)
Député à l'Assemblée nationale (1871)
Décès à 57 ans